Зиле (от  — жёлудь) — латышская фамилия. Известные носители:

 Зиле, Любовь — историк, член Академии наук Латвии.
 Зиле, Роберт (род. 1958) — латвийский политик и экономист, доктор экономических наук.
 Зиле, Эдгар Янович (1908—1986) — актёр, заслуженный артист Латвийской ССР.

Топоним 
 Зиле (Токат) — город и район в иле Токат в Турции.